Sankt Olof kan syfta på:
Olof den helige, en norsk helgonkung som levde runt år 1000
S:t Olovs fjärding – en historisk fjärding i Stockholm
Sankt Olof (tätort) – en tätort i Simrishamns kommun
Sankt Olofs socken, Skåne – en socken i Skåne i Albo härad
Sankt Olofs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
S:t Olofs församling, Lunds stift – en församling i Lunds stift
 Sankt Olofs kyrka, Sankt Olof – en kyrkobyggnad i Sankt Olof på Österlen
Sankt Olofs distrikt – ett distrikt i Simrishamns kommun och Skåne län
Sankt Olofs socken, Uppland – en socken i Uppland i Ärlinghundra härad
 Sankt Olofs och Sankt Pers landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1948
 S:t Olofs församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift –2002
 Sigtuna Sankt Olofs distrikt – ett distrikt i Sigtuna kommun och Stockholms län

Se även
Sankt Olofs församling – flera församlingar
Sankt Olofs socken – flera socknar
Sankt Olofs kyrka – flera kyrkor
Sankt Olavs orden
Sankt Olofsgatan
Sankt Olofsgrytan
Sankt Olofs hamn
Sankt Olofsholm
Sankt Olofs kloster
Sankt Olofs källa
Sankt Olofsleden
S:t Olofsskolan
Sankt Olofs torn